Спейс опера () может означать:

 Космическая опера — один из поджанров приключенческой научной фантастики.
 Space Opera (альбом) — второй сольный альбом Дидье Маруани.